Borburata peut désigner :

Toponymes

Borburata : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo ;
 Borburata : capitale de la paroisse civile de Borburata, de la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo.

Zoologie 
 Bolitoglossa borburata : une espèce d'urodèles de la famille des Plethodontidae.

Homonymie de toponyme